Pulaski – narzędzie znajdujące się na wyposażeniu jednostek ratowniczych walczących z pożarami lasów w Stanach Zjednoczonych

Miejscowości w USA 
 Pulaski – miejscowość w stanie Georgia, w hrabstwie Candler
 Pulaski – wieś w stanie Illinois, w hrabstwie Pulaski
 Pulaski – miasto w stanie Iowa, w hrabstwie Davis
 Pulaski – wieś w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Oswego
 Pulaski – jednostka osadnicza w stanie Ohio, w hrabstwie Williams
 Pulaski – miasto w stanie Tennessee, w hrabstwie Giles
 Pulaski – miejscowość w stanie Wirginia, w hrabstwie Pulaski
 Pulaski – wieś w stanie Wisconsin, w hrabstwie Shawano
 Pulaski – miasto w stanie Wisconsin, w hrabstwie Iowa

Gminy w USA 
 Pulaski (ang. Pulaski Township) – gmina w stanie Arkansas, w hrabstwie Lonoke
 Pulaski (ang. Pulaski Township) – gmina w stanie Michigan, w hrabstwie Jackson
 Pulaski (ang. Pulaski Township) – gmina w stanie Minnesota, w hrabstwie Morrison
 Pulaski (ang. Pulaski Township) – gmina w stanie Dakota Północna, w hrabstwie Walsh
 Pulaski (ang. Pulaski Township) – gmina w stanie Ohio, w hrabstwie Williams
 Pulaski (ang. Pulaski Township) – gmina w stanie Pensylwania, w hrabstwie Beaver
 Pulaski (ang. Pulaski Township) – gmina w stanie Pensylwania, w hrabstwie Lawrence
 Pulaski (ang. Pulaski Town) – gmina w stanie Wisconsin, w hrabstwie Iowa

Hrabstwa w USA 
 hrabstwo Pulaski (ang. Pulaski County) – w stanie Arkansas
 hrabstwo Pulaski (ang. Pulaski County) – w stanie Georgia
 hrabstwo Pulaski (ang. Pulaski County) – w stanie Illinois
 hrabstwo Pulaski (ang. Pulaski County) – w stanie Indiana
 hrabstwo Pulaski (ang. Pulaski County) – w stanie Kentucky
 hrabstwo Pulaski (ang. Pulaski County) – w stanie Missouri
 hrabstwo Pulaski (ang. Pulaski County) – w stanie Wirginia

Zobacz też 
 Pułaski